In a Tidal Wave of Mystery — дебютный альбом американского инди-поп дуэта Capital Cities, выпущенный 4 июня 2013 года.

Список композиций

Синглы 
 «Safe and Sound» (1 февраля, 2011)
 «Kangaroo Court» (9 июля, 2012)
 «I Sold My Bed, But Not My Stereo» (2014)

Альбомы Capital Cities
Дебютные альбомы 2013 года